Польний гетьман коронний
 Польний гетьман литовський